Олег Владимирович Борисов (род. 14 февраля, 1985 года, Кострома, СССР) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель наилегчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2007 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, ACB. Действующий чемпион ACA в легчайшем весе. Заслуженный мастер спорта России по универсальному бою.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
  '''ACA
 Чемпион в легчайшем весе.
 Чемпион Северо-западного Федерального округа по ММА;

Универсальный бой 
 Шестикратный чемпион мира по универсальному бою;

Рукопашный бой 
 Чемпион мира и многократный чемпион России по рукопашному бою;

Боевое самбо 
 Чемпион Северо-западного Федерального округа по боевому самбо;

Мастерство 
 Мастер спорта.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align="center"|26-6
| Рустам Керимов
|Раздельное решение
|ACA 154: Вахаев против Гончарова
|align="left"|17 марта 2023
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Россия, Краснодар
|Защитил титул ACA в легчайшем весе
|-
|Победа
|align="center"|25-6
| Магомед Бибулатов
|Решением (единогласным)
|ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
|26 марта 2022 
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Россия, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|24-6
| Ислам Мешев
|Решением (большинством судейских голосов)
|ACA 127: Керефов - Албасханов
|28 августа 2021 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|23-6
| Шамиль Шахбулатов
|Решением (раздельным)
|ACA 121: Гасанов - Дипчиков
|9 апреля 2021 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Белоруссия, Минск
|
|-
|Победа
|align="center"|22-6
| Клеверсон Сильва
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 113: Керефов - Гаджиев
|6 ноября 2020 
|align="center"|1
|align="center"|0:00
| Россия, Москва, (ВТБ Арена)
|
|-
|Поражение
|align="center"|21-6
| Нашхо Галаев
|Решением (единогласным)
|ACA 107: Емельяненко - Исмаилов
|24 июля 2020 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Сочи
|
|-
|Поражение
|align="center"|21-5
| Абдурахман Дудаев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 99: Багов - Халиев
|27 сентября 2019 
|align="center"|2
|align="center"|0:50
| Россия, Москва (ВТБ Арена)
|
|-
|Поражение
|align="center"|21-4
| Франсиско де Лима Мачиель
|Решением ()
|ACA 95 Moscow
|27 апреля 2019 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Москва (Арена ЦСКА)
|
|-
|Победа
|align="center"|21-3
| Тиаго Энрике
|Нокаутом (удар)
|ACB 90 Moscow
|10 ноября 2018 
|align="center"|2
|align="center"|1:07
| Россия, Москва, (Арена ЦСКА)
|
|-
|Поражение
|align="center"|20-3
| Рустам Керимов
|Решением (раздельным)
|ACB 83 Borisov vs. Kerimov
|24 марта 2018 
|align="center"|1
|align="center"|2:12
| Азербайджан, Баку
|
|-
|Победа
|align="center"|20-2
| Мурад Каламов
|Нокаутом (удары)
|ACB 71 Moscow
|30 сентября 2017 
|align="center"|1
|align="center"|2:12
| Россия, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|19-2
| Дукваха Астамиров
|Решением (единогласным)
|ACB 61 Balaev vs. Bataev
|20 мая 2017 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align="center"|18-2
| Магомед Магомедов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACB 50 Stormbringer
|18 декабря 2016 
|align="center"|4
|align="center"|4:50
| Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|18-1
| Турал Рагимов
|Нокаутом (удар)
|ACB 45 Absolute Championship Berkut 45
|17 сентября 2016 
|align="center"|2
|align="center"|0:36
| Россия, Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|17-1
| Филип Мацек
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 38 - Breakthrough
|20 мая 2016 
|align="center"|2
|align="center"|1:33
| Россия, Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align="center"|16-1
| Паата Робакидзе
|Решением (единогласным)
|OMMAF - Scythian Gold 2015
|21 ноября 2015 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Оренбург
|
|-
|Ничья
|align="center"|15-1
| Томаш Дек
|Ничья (решением судей)
|Fight Nights - Sochi
|31 июля 2015 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Сочи 
|
|-
|Победа
|align="center"|15-1
| Беслан Афошагов
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Cup of Moscow
|21 марта 2015 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|14-1
| Михаил Кислица
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Fight Club
|2 декабря 2014 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Москва 
|
|-
|Победа
|align="center"|13-1
| Ли Джи Тенг
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Battle of Moscow 17
|30 сентября 2014 
|align="center"|2
|align="center"|3:24
| Россия, Москва 
|
|-
|Победа
|align="center"|12-1
| Максимилиано Видела
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Battle on Volga
|27 июня 2014 
|align="center"|1
|align="center"|3:18
| Россия, Кострома 
|
|-
|Победа
|align="center"|11-1
| Абдулбек Мусаев
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS - Octagon Fighting Sensation
|11 мая 2014 
|align="center"|1
|align="center"|3:04
| Россия, Ярославль 
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
| Жоао Паулу Родригес де Соуса
|Нокаутом (удары)
|Fight Nights - Battle of Moscow 14
|7 декабря 2013 
|align="center"|1
|align="center"|3:50
| Россия, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
| Павел Свобода
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Battle of Moscow 13
|26 октября 2013 
|align="center"|1
|align="center"|3:31
| Россия, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|8-1
| Юсуп Умаров
|Сабмишнем (удущение гильотиной)
|Fight Nights - Battle on Terek
|4 октября 2013 
|align="center"|2
|align="center"|3:43
| Россия, Грозный 
|
|-
|Победа
|align="center"|7-1
| Ермек Тлауов
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 12
|20 июня 2013
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Россия, Москва 
|
|-
|Победа
|align="center"|6-1
| Илья Овечкин
|Нокаутом (удар)
|EFC - Emperor Fighting Championship 3
|26 мая 2013
|align="center"|1
|align="center"|3:00
| Россия, Ярославль 
|
|-
|Победа
|align="center"|5-1
| Мартирос Григорян
|Решением (единогласным)
|SVS MMA - Commonwealth Cup 2012
|8 декабря 2012
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Новосибирск
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Эльдар Гусманов
|Решением (единогласным)
|CNN - Board and Sword 
|23 ноября 2012
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Россия, Нижний Новгород
|
|-
|Поражение
|align="center"|3-1
| Тимур Валиев
|Решением (единогласным)
|Fight nights global - battle of moscow 8
|3 ноября 2012
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Вугар Карамов
|Решением (единогласным)
|Cis Cup
|6 апреля 2012
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Россия, Нижний Новгород
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Улан Ералиев
|Нокаутом (удар)
|FWR - Fights With Rules 3
|25 ноября 2011
|align="center"|1
|align="center"|1:26
| Россия, Уфа
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Кирилл Крикунов
|Решением (единогласным)
|BP Martial Arts Festival
|11 ноября 2007
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Россия, Кострома
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Олега Борисова на сайте Sherdog
 Профиль Олега Борисова на сайте ACA MMA
 

Бойцы смешанных единоборств России
Заслуженные мастера спорта России